Крыло — ограждающее сверху покрытие над колесом автомобиля, велосипеда, мотоцикла и т. п. Служит для защиты транспортного средства, его водителя, пассажиров и окружающих от грязи и камней, разбрасываемых колёсами.

Происхождение названия 
Название пришло от крыльев конских экипажей («крыло коляски»), Л. А. Чернышова относит его к скандинавским заимствованиям (через wing).

В британском английском для крыльев самолёта и автомобиля также используется один термин (), зато для крыльев велосипедов и мотоциклов используется термин ; в американском английском для крыла автомобиля (и других транспортных средств) используется  (это слово раньше обозначало также бампер). Кроме понятия fender в американском автомобилестроении используется термин . Это удлинение крыла, которое обеспечивает дополнительную защиту для сильно смещенных или негабаритных колес. Flares используются на внедорожниках, пикапах и спортивных автомобилях. Они, как правило, изготавливаются из стеклопластика или ABS, чтобы обеспечить гибкость и легкий вес, однако некоторые грузовики и внедорожники оснащены металлическими изделиями для обеспечения лучшей прочности. Поставляются либо вместе с автомобилем, либо как дополнительный аксессуар.
 
В русском языке крыло велосипеда иногда называется «щитком».

Крыло автомобиля 
В конструкции автомобиля крылья обычно неподвижно связаны с корпусом; их размер и расположение учитывают ход подвески и поворот колёс.

В большинстве стран законодательство из соображений безопасности окружающих требует наличия на автомобилях крыльев, которые полностью прикрывали бы колесо сверху.

Это требование создаёт проблемы при модификации автомобилей с использованием нестандартных колёс, приводя к инженерным решениям, иногда заимствованным у велосипедов.

В РФ у грузовиков над задними колесами должны быть установлены крылья. Конструкция устройств (крыльев), устанавливаемых над передними колесами, должна обеспечивать оптимальную защиту автомобиля от забрызгивания грязью. Для легковых автомобилей требования более жёсткие: 
 крыло должно закрывать по крайней мере сектор колеса в 30 градусов спереди оси и 50 градусов сзади;
 задний конец крыла должен располагаться не выше, чем в 150 мм над осью;
 расстояние между нижней кромкой крыла и осью не должно превышать двух радиусов колеса.

В некоторых штатах США автомобили ниже определённого веса — 1500 или 1800 фунтов — могут не иметь крыльев.

Крыло велосипеда или мотоцикла 

На велосипедах и мотоциклах крыло обычно связано с колесом и «облегает» его, за исключением мотоциклов для мотокросса, у которых крылья крепятся к раме. Законодательства большинства стран требуют наличия крыльев на мотоциклах, иногда только заднего или только в том случае, если заводской дизайн включал крылья. Тем не менее, популярные модификации «чоппер» и «боббер» часто включают удаление переднего крыла.

Мотоциклы в спортивном стиле или гоночные мотоциклы иногда поставляются или добавляются в качестве аксессуара для вторичного рынка, заднее крыло «hugger», прикрепленное к заднему маятнику и очень близко к шине, а не прикрепленное к заднему подрамнику и вдали от шины.

Наличие крыльев у велосипедов не регулируется законодательством, дорожные велосипеды обычно их имеют, а спортивные — нет. Соответственно, в странах Европы, где велосипеды используются для передвижения, основная масса продающихся велосипедов имеет крылья, а в США соотношение обратное.

Крыло в качестве тормоза 

На некоторых самокатах торможение заднего колеса производится за счёт нажатия ногой на подпружиненное заднее крыло в результате контакта брызговика с шиной .

См. также 
 Брызговики
 Понтон — вариант дизайна кузова автомобиля, характерный для многих автомобилей сороковых — пятидесятых годов и образованный слившимися передними и задними крыльями с единой верхней линией.

Примечания

Ссылки 
 ГОСТ Р 52853-2007. Автомобили легковые. Устройства для защиты от выбросов из-под колес. Технические требования.

Устройство автомобиля
Части велосипеда
Кузов